Waldherr ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Waldherr (1968–2011), österreichischer Rallyefahrer
 Franz Christian Waldherr (1784–1835), böhmischer Maler, Kunstlehrer und Direktor der Akademie der Bildenden Künste Prag

 Hansi Waldherr (1921–1997), österreichisch-deutscher Catcher und Schauspieler